Dani Rodríguez (1988-) – calciatore spagnolo
 Dani Rodríguez (1978-) – allenatore ed ex giocatore di calcio a 5 spagnolo